2 miejscowości w Polsce:
 Grąbczewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo
 Grąbczewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Brzeżno